Голосальво ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 28 км². Население — 123 человека (на 2010 год). Расстояние — 36 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Хорхе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Альбасете